Alambari kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alambari (ort), São Paulo, 
 Alambari (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar